Łęczyce může být:

 Łęczyce – obec, gmina Łęczyce, okres Wejherowo, Pomořské vojvodství, Polsko
 Łęczyce (gmina Opalenica) – vesnice, gmina Opalenica, okres Nowy Tomyśl, Velkopolské vojvodství, Polsko